Fransoyser ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Fransoyser (nachweisbar 1279–1312), Ratsherr der Stadt Hamburg und Verwalter der Dombaukasse
 Nicolaus Fransoyser (1285/90–1361), Ratsherr und Bürgermeister der Stadt Hamburg